

Cinéma 

 Un amour pas comme les autres (Young at Heart), film américain de Gordon Douglas sorti en 1954 ;
 Un amour pas comme les autres (A Kind of Loving), film britannique de John Schlesinger sorti en 1962.